Law nebo LAW může být:

 anglicky právo

příjmení 
 Andrew Bonar Law (1858–1923) – britský politik a státník
 Bernard Francis Law (1931–2017) – americký duchovní a kardinál
 Denis Law (* 1940) – skotský fotbalista
 John Law (1671–1729) – skotský ekonom
 Jude Law (* 1972) – britský herec
 Lisa Law (* 1943) – americká fotografka
 Stephen Law – britský filosof

jiné 
 Unwritten Law – americká hudební skupina
 The 2nd Law – album skupiny Muse
 M72 LAW – americký protitankový raketomet

Externí odkazy